Engelsk kan syfta på:

 England – Storbritanniens folkrikaste riksdel, något som tillhör eller kommer därifrån
 Kungariket England – en stat till nordväst om Kontinentaleuropa 927–1707
 Kungariket Storbritannien – en suverän stat i nordvästra Europa 1707–1800
 Förenade kungariket Storbritannien och Irland – det formella namnet på Storbritannien 1801–1922
 Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland – det formella namnet på Storbritannien 1922–
 Engelska – ett västgermanskt språk
 Engelsmän – en germansk etnisk folkgrupp som har engelska som modersmål, och som härstammar från England

Se även
 Storbritannien
Brittisk